Tec-Mec je nekdanje italijansko moštvo in konstruktor Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo le na eni dirki za Veliko nagrado ZDA v sezoni 1959, ko je edini dirkač moštva Fritz d'Orey odstopil.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Avtomobilska podjetja Italije
Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1959
Športna moštva, razpuščena leta 1959